И́рбис:

 Ирбис, или снежный барс () — млекопитающее семейства кошачьих.
 ИРБИС — комплексная система автоматизации библиотек России и некоторых стран СНГ (например, Белоруссии, Украины), разрабатываемая в Государственной публичной научно-технической библиотеке России.
 ИРБИС — электронная автоматизированная библиотечная информационная система «Ассоциации ЭБНИТ».
 Н035 Ирбис — российский авиационный радар с пассивной фазированной антенной решёткой.
 Ирбис  (катер) — амфибийный катер на воздушной подушке (пр. 15060, 15063). Pазработан ЦКБ «Нептун» в 1989 г.

Примечания